Song of Seven — второй сольный студийный альбом британского музыканта Джона Андерсона, вокалиста группы Yes, выпущенный в 1980 году.

Песни «Some Are Born», «Days», «Everybody Loves You» и «Hear It» первоначально были написаны и предназначалась для альбома Yes Tormato, некоторые из них были использованы в качестве бонус-треков при переиздании этого альбома в 2004 году.

Диск занял 143-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Андерсон — вокал, тексты песен, акустическая гитара («Some Are Born»), клавишные (треки 1,7,8), арфа (8)
 Ронни Лихай — клавишные (треки 1—9)
 Ian Bairnson — гитара (треки 1—3, 5—8), бас-гитара (2), бэк-вокал (2)
 Clem Clempson — гитара (треки 4,9)
 John Giblin — бас-гитара (треки 1,3,6—9)
 Джек Брюс — бас-гитара (4)
 Mel — бас-гитара (5)
 Morris Pert — ударные, перкуссионные (треки 1-3, 5-7, 9)
 Саймон Филлипс — ударные (4)
 Dick Morrissey — саксофон (треки 2,4)
 Johnny Dankworth — альт-саксофон (3)
 Damian Anderson — клавишные (5)
 Chris Rainbow — бэк-вокал (треки 2-4, 6,8,9)
 Deborah Anderson — вокал (9)
 Струнный квартет Дельме (), аранжировка David Ogden (9)
 Mike Dunne — инженер

Примечания

Ссылки 
 Song of Seven на discogs.com

Альбомы прогрессивного рока